Dies ist eine Übersicht über die Autorenbeteiligungen und Musikproduktionen des deutschen Musikers Dieter Bohlen, die er unter seinem Realnamen sowie unter Pseudonymen wie Art of Music, Dee Bass, Double Trouble, Fabricio Bastino, Fabrizio Bastino, Howard Houston, Jennifer Blake, Joseph Cooley, Marcel Mardello und Steve Benson produziert bzw. geschrieben hat. Zu berücksichtigen ist, dass Hitmedleys, Remixe, Liveaufnahmen oder Neuaufnahmen desselben Interpreten nicht aufgeführt werden. Ebenso werden aus Gründen der besseren Übersicht lediglich nennenswerte Coverversionen aufgeführt. Tätigkeiten als Komponist und/oder Liedtexter sind in der folgenden Tabelle in der Spalte „Autor“ zusammengefasst worden. Für eine Übersicht aller Charterfolge siehe Dieter Bohlen/Diskografie.

()

#

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Weblinks 
 
 hitparade.ch Dieter Bohlen bei hitparade.ch
 online.gema.de Dieter Bohlen bei online.gema.de

!
Bohlen, Dieter